Раиса Борисовна Руус (при рождении Диястинова) () — советская российская и эстонская легкоатлетка. Мастер спорта СССР международного класса. Участница Олимпийских игр 1972 года. Рекордсменка мира в эстафете 4×880 ярдов.

Результаты

Соревнования

Рекорды 

Рекордсменка Нижегородской области на дистанциях 800 м, 1000 м и 1500 м.

Примечания

Ссылки 
 профайл на sports-reference.com 

Бегуны на средние дистанции СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике